Язычо́к:

 Язычок — конусообразный выступ мягкого нёба у некоторых человекообразных обезьян и человека.
 Язычок — деталь язычковых музыкальных инструментов.
 Язычок — небольшой листовидный отросток (у однодольных).
 Язычок слоёный, язык — кондитерское изделие из слоёного теста.

См. также 
 Язык (значения)